General Lázaro Cárdenas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 General Lázaro Cárdenas, Querétaro Arteaga, El Marqués, 
 General Lázaro Cárdenas, Chiapas, Tonalá, 
 General Lázaro Cárdenas, Durango, 
 General Lázaro Cárdenas, Oaxaca, San Juan Bautista Tuxtepec, 
 General Lázaro Cárdenas, Veracruz, Santiago Sochiapan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar